Саламаха: фамилия.

Известные носители 
 Саламаха, Антон Михайлович (1925—1998) — младший сержант, командир отделения 550-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 43-й армии, 3-го Белорусского фронта), Герой Советского Союза.
 Саламаха, Владимир Петрович (род. 1949) — советский, белорусский писатель, публицист.